Берглер — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Берглер, Ганс (1859—1912) — австрийский писатель и журналист.
 Берглер, Эдмунд (1899—1966) — австрийско-американский психолог.